Giannīs Anastasiou (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore greco
Pampos Anastasiou (1958) – ex calciatore cipriota
Rafaīl Anastasiou (1997) – calciatore cipriota